Den underbara lögnen kan syfta på:

 Den underbara lögnen (1929) – en tysk film från 1929, originaltitel Die wunderbare Lüge der Nina Petrowna
 Den underbara lögnen (1931) – en amerikansk film från 1931, originaltitel The Magnificent Lie
 Den underbara lögnen (1955) – en svensk film från 1955